Жамалов — фамилия. Известные носители:

 Жамалов, Аманжан Макаримович (род. 1960) — казахстанский общественный и политический деятель.
 Жамалов, Разамбек Саламбекович (род. 1998) — российский борец вольного стиля.